

3-й личный чемпионат Латвии 
 12 июля, 1970
  Даугавпилс, стадион «Локомотив»

1970